Ženská čtyřhra Taiwan Open 2017 probíhala na přelomu ledna a února 2017. Do deblové soutěže tchajpejského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl domácí sesterský pár Čan Chao-čching a Čan Jung-žan, který opět zvítězil.

Vítězem se staly nejvýše postavené v turnaji Čan Chao-čching a Čan Jung-žan, které ve finále zdolaly turnajové dvojky Češky Lucii Hradeckou s Kateřinou Siniakovou výsledkem 6–4 a 6–2, přičemž české hráčky spolu hrály první společné finále. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly devátou společnou trofej. Čan Chao-čching vybojovala dvanáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Čan Jung-žan to bylo osmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
 ' Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (vítězky)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (finále)
  Oxana Kalašnikovová /  Aleksandra Krunićová (1. kolo)
  Eri Hozumiová /  Miju Katová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Taiwan Open
WTA Tour 2017
Sport na Tchaj-wanu v roce 2017